Andrzej Stockinger
 Tomasz Stockinger
 Ernst Stockinger – fikcyjna postać z seriali Komisarz Rex i Stockinger (serial telewizyjny)

Zobacz też:
 Marlon Stöckinger